Thundercats kan syfta på:

 Thundercats – amerikansk franchise skapad av Tobin "Ted" Wolf
 Thundercats (1985) – animerad TV-serie
 Thundercats (2011) – animerad TV-serie
 Thundercats (datorspel) – från 1987
 Thundercats (tecknad serie) – en amerikansk serietidning
 Tennessee Thundercats – tidigare namn för Johnstown Riverhawks